Het Österreichischer Tischtennisverband (ÖTTV) is de koepelorganisatie in Oostenrijk voor de beoefening van het tafeltennis. De ÖTTV organiseert het tafeltennis in Oostenrijk en vertegenwoordigt het Oostenrijkse tafeltennis op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht in 1930 in Wenen en is lid van de International Table Tennis Federation. Anno 2017 telde de bond 29.275 leden, verspreid over 538 verenigingen.

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
 Officiële website

Tafeltennis
Tafeltennis in Oostenrijk
Oostenrijk